Шљивовац може бити:

 Шљивовац (Мало Црниће), насељено место у општини Мало Црниће, Република Србија
 Шљивовац (Крагујевац), насељено место у градској општини Аеродром Града Крагујевца, Република Србија
 Шљивовац (Вргинмост), насељено место у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска